Les Diplodocinae (diplodocinés en français) forment une sous-famille éteinte de dinosaures sauropodes de très grande taille ayant vécu au cours du Jurassique supérieur, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique et, au Crétacé inférieur, en Amérique du Sud.

Classification

Position des diplodocinés 
Cladogramme simplifié de la position des diplodocinés :

Cladogramme établi en 2017 par Tschopp et Mateus, modifiant légèrement celui de Tschopp et ses collègues de 2015, montrant la position des différents taxons au sein de la sous-famille des diplodocinés :

Liste des genres 
  Barosaurus
  Diplodocus
  Galeamopus
  Kaatedocus
  Leinkupal
  Supersaurus
  Tornieria

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Sauropoda
 Neosauropoda
 Diplodocidae
 Diplodocus

Notes et références

Références 

Diplodocidae
Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1929